Morinaga ist der Name folgender Personen:
 Morinaga (Prinz) (1308–1335), japanischer Prinz, auch Prinz Moriyoshi genannt
 Ai Morinaga, japanische Mangaka
 Haruhiko Morinaga (1922–2018), japanischer Physiker 

Morinaga ist auch der Name von Unternehmen:
 Morinaga & Co., japanischer Lebensmittelhersteller, insbesondere von Süßwaren
 Morinaga Milk Industry, japanisches Molkereiunternehmen